Zella (geslacht), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Zella (Anrode), een dorp in de gemeente Anrode in de Duitse deelstaat Thüringen
Zella (Krölpa), een dorp in de gemeente Krölpa in de Duitse deelstaat Thüringen
Zella/Rhön, een plaats in de Wartburgkreis in de Duitse deelstaat Thüringen
Zella-Mehlis, een plaats in de Landkreis Schmalkalden-Meiningen in de Duitse deelstaat Thüringen